Стадионы в различных городах:

 Старт (стадион, Саранск)
 Старт (стадион, Реутов)